Най-общо казано, еволюция означава процес на растеж, промяна или развитие. Думата произлиза от латинската evolutio и означава „разгръщане, разкриване“ и преди втората половина на 19 век употребата ѝ се е ограничавала до отбелязване на целенасочения, предварително начертан процес на ембрионалното развитие. В 20 век употребата е предимно в смисъл на:

 биологична еволюция - централно понятие от едноименната научна теория

Други употреби са:

 звездна еволюция,
 социална еволюция
 еволюция на една идея

Телевизия 
 „Х-Мен: Еволюция“, американски анимацонен сериал